

Storia 
 Tini – popolo dell'antichità
 Tini – antica città egizia

Persone 
 Clelia Tini – nuotatrice sammarinese
 Jody Tini – cestista neozelandese
 Martina Stoessel conosciuta come Tini Stoessel o semplicemente come Tini – cantante e attrice argentina

Altro 
 Tini – contenitori per la fermentazione
 Tini - La nuova vita di Violetta – film del 2016 diretto da Juan Pablo Buscarini
 Tini – album del 2016 di Martina Stoessel